Natale – festività cristiana
Natale – nome proprio
Natale – brano musicale di Francesco De Gregori
Natale – brano musicale di Angelo Branduardi
Natale – villaggio del Botswana

Persone
Alfio Rosario Natale (1912-1996) – archivista, storico, paleografo e accademico italiano
Daniele Natale (1919-1994) – religioso italiano
Leonardo Natale (1958) – ex ciclista su strada italiano
Michele Natale (1919) – ex calciatore italiano
Michele Natale (1751-1799) – vescovo cattolico italiano
Nazzareno Natale (1938-2006) – attore italiano
Renato Natale (1950) – medico, politico e attivista italiano
Roberto Natale (1958) – giornalista e sindacalista italiano
Silvano Natale (1951-1992) – militare italiano
Tommaso Natale (1733-1819) – giurista e filologo italiano
Viviana Natale (1968) – attrice italiana